Příjmení Hinz nese více různých osobností:

 Michael Hinz (1939–2015) – německý herec
 Vanessa Hinzová (* 1992) – německá biatlonistka
 Volker Hinz (1947–2019) – německý fotograf

Externí odkazy 
 

Německá příjmení